Markunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Markunsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Markunsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Markunsaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 

Robotskapade Finlandförgreningar